Brusina se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Spiridion Brusina
 Spiridon Brusina